Dêqên kan avse följande platser i Kina:
 Dêqên – autonom prefektur i Yunnan-provinsen
 Dêqên, Dêqên – härad under föregående
 Dêqên Shangri-La Airport – flygplats
 Dêqên (ort i Kina) – socken i stadsdistriktet Tolun Dechen under Lhasas stad på prefekturnivå, Autonoma regionen Tibet